Кирилло-Мефодиевский собор:
 Кирилло-Мефодиевский собор — в Самаре
 Кирилло-Мефодиевский собор — в Ужгороде